Хулуапан има више значења:

 Хулуапан (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хулуапан, Хулоапан (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику